Das Taranto 1984 war ein Tennisturnier der Damen in Tarent. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1984 und fand vom 23. bis 29. April 1984 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1984
Tennisturnier in Tarent